Antonio Rocco ist der Name folgender Personen:

* Antonio Rocco (Philosoph) (1586–1653), italienischer Philosoph
 Antonio Rocco (Maler) (1880–1944), italienisch-brasilianischer Maler